Nipkow komt voor in de volgende betekenissen:

 Paul Nipkow; een Duitse uitvinder die gezien wordt als de grondlegger van de televisie.
 Nipkowschijf; een uitvinding van Paul Nipkow.
 Zilveren Nipkowschijf; een televisieprijs die jaarlijks uitgereikt wordt.